Stati Uniti d'America
 Frankfort – città della contea di Spink, Dakota del Sud
 Frankfort – villaggio della contea di Will, Illinois
 Frankfort – capoluogo della contea di Clinton, Indiana
 Frankfort – città della contea di Marshall, Kansas
 Frankfort – capitale del Kentucky
 Frankfort – città della contea di Waldo, Maine
 Frankfort – città della contea di Benzie, Michigan
 Frankfort – città della contea di Herkimer, New York
 Frankfort – villaggio della contea di Ross, Ohio
 Frankfort – città della contea di Marathon, Wisconsin
 Frankfort – città della contea di Pepin, Wisconsin
 Sudafrica
 Frankfort – città della municipalità locale di Mafube, Stato libero
 Frankfort – città della municipalità locale di Amahlathi, provincia del Capo Orientale